Jubilee (jubilé en anglais) peut désigner :

Titres 

 , un roman de Margaret Walker
 Jubilee, un film de Derek Jarman sorti en 1977 
 Jubilee, un album de folk-rock de Grant Lee Buffalo sorti en 1998 
 , un film de Michael Hurst sorti en 2000
 , pièce de théâtre de David Garrick (1769)

Toponyme 

 Jubilee, un champ pétrolifère découvert en 2007 au large du Ghana 
 Le col Jubilee, un col de montagne de Californie
 Jubilee Market, un marché couvert situé à Covent Garden, à Londres

Divers 
 Opération Jubilee, nom de code du raid anglo-canadien sur Dieppe le .
 Parti du jubilé, un parti politique kenyan
 Jubilee Records, une compagnie de disques indépendante américaine, active de 1947 à 1970.
 MS Jubilee, un navire de croisière rebaptisé Pacific Sun
 , un groupe de rock indépendant créé en Californie en 2007
 Shakespeare Jubilee, festival organisé pour le  anniversaire de William Shakespeare en 1769.

Voir aussi